

Geografia 
 Spagna
 Vivel del Río Martín – comune nella comunità autonoma dell'Aragona
 Río Martín – affluente di destra del fiume Ebro, tra le province di Teruel e Saragozza

Persone 
 Juan del Río Martín – arcivescovo cattolico spagnolo